Selinum angelica är en flockblommig växtart som beskrevs av Albrecht Wilhelm Roth. Selinum angelica ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
angelica